Lángara ist der Familienname folgender Personen:

Isidro Lángara (1912–1992), spanischer Fußballspieler und -trainer
Juan de Lángara (1736–1806), spanischer Admiral und Seefahrer